Muvumba steht für:

 Muvumba (Ruanda), Ort in Ruanda
 Muvumba (Fluss), Fluss in Ruanda und Uganda